Daucus coadunatus är en flockblommig växtart som beskrevs av Michele Tenore. Daucus coadunatus ingår i släktet morötter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Morötter
coadunatus